Kirkman ima več pomenov.

Osebnosti 
 Kirkman (priimek)

Kraji

Združene države Amerike 
 Kirkman, Iowa

Drugo 
 Kirkmanova hiša, zgodovinska hiša v mestu Walla Walla, Washington